Сергей Павлович Кузин (род. 13 апреля 1953, Москва) — депутат Государственной Думы с 2013 года, входит в состав фракции ВПП «Единая Россия», не являясь её членом. Выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы от Московской федерации профсоюзов. С 2011 года стал членом ОНФ.

Биография 
Родился в семье военнослужащего. Мать — Кузина Юлия Сергеевна (1927—2015) — преподаватель немецкого языка в ВУЗе. Отец — Кузин Павел Ефимович (1923—1994) — военный лётчик, Полковник в отставке.

В 1970 году окончил среднюю школу № 10 г. Калининграда Московской области. По окончании школы работал в ней старшим пионерским вожатым до 1971 года.

C 1971 по 1976 год студент факультета «Промышленное и гражданское строительство» МИСИ имени В. В. Куйбышева. По окончании ВУЗа был принят на работу стажером-преподавателем на кафедру «Технология строительного производства». В летнее время с 1972 по 1977 и с 1979 по 1982 год — старший пионерский вожатый и старший педагог пионерского лагеря «Дружный» МИСИ имени В. В. Куйбышева, за что был многочисленно награждён грамотами и знаками отличия Комсомольских органов и органов исполнительной власти.

В период с 1977 по 197 служил с Советской армии в званиях лейтенант и старший лейтенант.

Вернувшись из армии, начал работать ассистентом кафедры «Архитектура гражданских и промышленных зданий» в МИСИ имени В. В. Куйбышева.

В 1982 году начал обучение в аспирантуре Высшей школы архитектуры и строительства г. Веймар (ГДР), где в 1985 году защитил кандидатскую диссертацию, получив ученую степень кандидата технических наук и ученое звание доцента.

Окончив аспирантуру в ГДР, вернулся в Москву, где продолжил работу в МИСИ им. В. В. Куйбышева на должности доцента кафедры «Архитектура гражданских и промышленных зданий». До 1992 года работал на этой должности.

В 1988 году был избран председателем профсоюзной организации преподавателей и сотрудников МГСУ.

Работая в вузе, занимался преподавательской, научно-исследовательской, методической, воспитательной и общественной деятельность. За свою работу Сергей Кузин награждён множеством государственных и ведомственных наград.

Был избран председателем Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации в феврале 1992 года.

Работа в Государственной Думе 
Был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от Московской Федерации профсоюзов по Московскому партийному списку Всероссийской Политической Партии «Единая Россия». Во время проведения предвыборной кампании участвовал в предварительном голосовании и встречах с населением. На очередном съезде Партии «Единая Россия» утвержден в Московском списке под № 17.

16 января 2013 года приступил к исполнению обязанностей депутата вместо выбывшего депутата из Московского списка «Единой России». По решению фракци] стал членом Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В октябре 2014 года перешел в Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Законопроекты и законодательные инициативы 
Депутат Кузин является автором 25 законопроектов, среди которых изменение отдельных статей Жилищного кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации и других. Большинство законопроектов и законодательных инициатив были поддержаны Депутатами ГД и подписаны Президентом Российской Федерации.

Награды 
За значительные успехи в работе Сергей Кузин удостоен высших государственных и ведомственных наград:
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «100 лет профсоюзам России»
 Медаль «Честь и слава» II степени (Республика Абхазия)
 Почетный знак Министерства Образования и науки Российской Федерации «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»
 Почетный знак Министерства Обороны СССР «Отличник военного строительства»
 Почетный знак Федерации Космонавтики СССР «В честь 70-летия С. П. Королева»
 знак Федерации Независимых Профсоюзов России «За активную работу в профсоюзах»
 Благодарность Мэра Москвы
А также знаками и грамотами Федерации независимых профсоюзов России и Республики Беларусь, Центрального Совета Общероссийского профсоюза образования, Московской Федерации профсоюзов, Донецкого областного комитета профсоюза образования Украины и другие.

Примечания

Ссылки 
 Страница Депутата на официальном сайте фракции Партии «Единая Россия» в Государственной Думе VI созыва.
 Страница Депутата на сайте местного отделения ВПП «Единая Россия» района Бибирево г. Москва.
 Интернет-портал «Видео-Дума».
 Голосования Депутата.

Выпускники Московского государственного строительного университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов